Agenor Piccinin – allenatore brasiliano
 Gino Piccinin – scacchista italiano